Сторожевский

Известные носители 
 Борис Николаевич Сторожевский (1850—1898) — русский журналист и писатель.
 Николай Николаевич Сторожевский (1864—1930) — российский, украинский и советский художник.
 Савва Сторожевский (ум. 1407) — преподобный Русской церкви.